Otilia prenume feminin, care poate însemna:

 Otilia, cântăreață română 
 Sfânta Otilia sau Odilia (n. 680 în Obernai, actualmente în Alsacia Franța – d.† 720 în mănăstirea Niedermünster din Alsacia), o patroană protectoare a Alsaciei.
 Enigma Otiliei, un roman scris de George Călinescu
 Otilia Cazimir, pseudonimul scriitoarei Alexandra Gavrilescu
 Felix și Otilia, film regizat de Iulian Mihu
 Contesa Otilia Wass, ultimul proprietar al palatului Vass din Cluj

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Prenume feminine